Valcke est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Anemone Valcke (1990-), actrice belge
 Louis Pierre Valcke (1857-1940), explorateur et un officier belge
 Jérôme Valcke (1960-), manager français

C'est aussi un bateau
 Valcke (A950), un remorqueur belge de haute mer